Cher – właściwie Cherilyn Sarkisian La Pierre – piosenkarka i aktorka amerykańska
 Cher – departament we Francji
 Cher – rzeka we Francji.